Spouwmuurisolatie, het in een spouwmuur aangebrachte isolatiemateriaal
Gevelstuc, het tegen een massieve gevel aanbrengen van isolatie dat daarna wordt afgestucadoord.
Binnengevelisolatie, het aan de binnenzijde van een massieve gevel aanbrengen van isolatie met een afwerking